Chiesa delle Sacramentine – chiesa di Monza
 Convento delle Sacramentine – convento a Vigevano